Temsamane (stam), een stam in het noorden van Marokko
 Temsamane (gemeente), een gemeente in het noorden van Marokko